Дво́ркин ( Дво́ркина) — еврейская матронимическая фамилия, образованная от имени Дворка (уменьшительное от Двойра ← Дебора). Известные носители:

Дворкин 
 Дворкин, Александр Леонидович (род. 1955) — российский православный деятель, активист антисектантского движения.
 Дворкин, Андреа (1946—2005) — американская феминистка.
 
 Дворкин, Владимир Зиновьевич (род. 1936) — российский учёный, генерал-майор, профессор, сын З. Я. Дворкина.
 Дворкин, Залман Шимон (1901—1985) — американский раввин российского происхождения, верховный раввин общины Краун Хайтс, представитель хасидизма.
 Дворкин, Зиновий Яковлевич (1907—1983) — советский военачальник, начальник военно-строительного управления Ленинградского фронта (1943—1945 гг.), генерал-лейтенант инженерно-технической службы (1962).
 
 Дворкин, Карп Акимович (1909—1977) — советский учёный-химик в системе атомной промышленности, лауреат Ленинской и Сталинской премий.
 Дворкин, Леонид Иосифович — советский и украинский ученый в области строительного материаловедения. Доктор технических наук, профессор.
 Дворкин, Рональд (1931—2013) — американский юрист, политолог, философ и теоретик права.

Дворкина 
 Дворкина, Маргарита Яковлевна
 Дворкина, Тамара Зиновьевна (1943—2012) — советский диссидент, прозаик (псевдоним Корвин), лауреат премии Андрея Белого (1983), дочь З. Я. Дворкина.
 Дворкина, Юлия (Юдифь) Абрамовна (1902—1943) — советский литературовед.

Персонаж 
 Дворкин — персонаж «Хроник Амбера» Роджера Желязны.

См. также 
 (27347) Дворкин () — астероид.